Die 5. U-19-Handball-Weltmeisterschaft der Männer wurde vom 9. bis 23. August 2013 in Ungarn ausgetragen. Veranstalter war die Internationale Handballföderation (IHF). Titelverteidiger war Dänemark.

Austragungsorte 
Die Austragungsorte der Spiele waren Budaörs und Érd. Beide Städte liegen ca. 15–20 km vom Zentrum der Hauptstadt Budapest entfernt.

Teilnehmende Mannschaften 
Als Gastgeber des Turniers war  automatisch qualifiziert.

Zusätzlich hatten sich folgende Mannschaften qualifiziert

Spielplan

Gruppenauslosung 
Die Auslosung der Vorrundengruppen der U-19 Handball-Weltmeisterschaft 2013 fand am 23. Mai 2013 11:00 Uhr in  Budaörs statt. Die 24 qualifizierten Mannschaften wurden in vier Gruppen mit jeweils sechs Teams aufgeteilt. Bei der Auslosung wurden die 24 Teams in sechs Töpfen verteilt, die nach Rangliste aufgegliedert waren.
Diese waren wie folgt:

Vorrunde 
Es wurde in 4 Gruppen a 6 Mannschaften gespielt. Die jeweils ersten 4 Mannschaften der Gruppen ist für das Achtelfinale qualifiziert.

Gruppe A 
Gespielt wurde in Budaörs.

Gruppe B 
Gespielt wurde in Budaörs.

Gruppe C 
Gespielt wurde in Érd.

Gruppe D 
Gespielt wurde in Érd.

1/8 Finale

1/4 Finale

1/2 Finale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 IHF – Mens's Junior World Championship 2013

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 2013
Handball-Weltmeisterschaft
Handballwettbewerb in Ungarn
Jugendhandball